Kvalspelet till östasiatiska mästerskapet i fotboll 2005 är den kvalomgång som avgör vilket östasiatiskt landslag som lyckas kvala in till östasiatiska mästerskapet 2005 i Sydkorea.

,  och  var direktkvalificerade för [[Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2005|huvudturneringen]], , , ,  och  fick spela kval om den fjärde- och sistaplatsen.  deltog inte då man var avstängt av Fifa.

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

Kval, 2005
2005 i Taiwan
Fotbollsåret 2005